Nachičevan může být:

 Nachičevanská autonomní republika – vnitrozemská exkláva Ázerbájdžánu známá jako Nachičevan
 Nachičevan – hlavní město Nachičevanské autonomní republiky
 Nachičevan na Donu – čtvrť v ruském městě Rostov na Donu, obývaná převážně Armény